Dubrava kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Dubrava, område i Zagreb, 
 Dubrovnik (länshuvudort), Dubrovnik-Neretvas län, Grad Dubrovnik, 
 Dubrava (ort), Dubrovnik-Neretvas län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar